Haus Erdmann bezeichnet folgende Gebäude und Objekte:
 Haus Erdmann (Hannover-Döhren), 1975 bis 1977 von Bahlo-Köhnke-Stosberg & Partner errichtetes Wohngebäude im Wiehegrund
 Textilkaufhaus Erdmann (Hannover), Gebäude im Stadtzentrum für das ehemals „größte Spezialhaus für Herrenbekleidung in Norddeutschland“
 Haus Erdmann (Hildesheim), 1970 bis 1971 errichtetes Textilkaufhaus für Herrenbekleidung in Hildesheim
 Haus Erdmann (Lengerich), für (sozio-)kulturelle Zwecke umgenutztes ehemaliges Gasthaus im Zentrum der Stadt Lengerich
 Haus Erdmann (Nordeck), 1953 errichtetes Gebäude in Nordeck, Blätter im Architekturmuseum der TU München
 Winzerhaus Erdmann in Radebeul, in den 1720er Jahren errichtetes denkmalgeschütztes Winzerhaus des Weinguts Minckwitzscher Weinberg

Haus Erdmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Erdmann-Kleidung, 1931 in Hannover gegründeter und zeitweilig größter ehemaliger Herrenausstatter in Norddeutschland